Die österreichische Fußballmeisterschaft wurde 2017/18 zum 106. Mal ausgetragen. Die höchste Spielklasse ist die österreichische Bundesliga, die in dieser Saison zum 44. Mal durchgeführt und von zehn Mannschaften bestritten wurde. Diese ermittelten in vier Durchgängen den österreichischen Fußballmeister sowie die Vertreter Österreichs in den internationalen Bewerben der Saison 2018/19. Die zweithöchste Spielklasse ist die Erste Liga, die 2017/18 zum 43. Mal ausgetragen wurde. In dieser Saison wurde dieser Modus zum letzten Mal angewandt.

Erste Leistungsstufe – Bundesliga 

Die Bundesliga ist die höchste Spielklasse im österreichischen Fußball. Diese wurde in der Saison 2017/18 zum 44. Mal ausgetragen und ermittelte den 106. österreichischen Fußballmeister. Als Hauptsponsor trat, wie in den Vorjahren, der Sportwetten-Anbieter Tipico auf, weshalb die offizielle Liga-Bezeichnung Tipico-Bundesliga lautet.

Niederösterreich und Wien stellten je zwei Vereine, das Burgenland, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, die Steiermark und Vorarlberg je einen. Tirol war als einziges Bundesland mit keiner Mannschaft in Österreichs höchster Spielklasse vertreten. In der Saison 2015/16 stieg der SV Grödig in die zweite Liga ab, verzichtete aber auf ein Antreten in der zweitklassigen Ersten Liga. 2016/17 konnte der LASK nach sechs Jahren Abstinenz wieder in die Bundesliga aufsteigen, während die SV Ried nach zwölf Jahren wieder in die zweite Liga abstieg.

Der TV-Anbieter sky Deutschland AG hatte die Rechte, alle Bundesligaspiele in voller Länge zu zeigen, die auf dem Kanal sky sport austria im Pay-TV ausgestrahlt wurden. Der Sender zeigte alle Spiele in Konferenzschaltung und als Einzelspiele. Daneben hatte der ORF die Rechte, jeweils das „Topspiel der Runde“ als Einzelspiel – meist sonntags, bei Runden unter der Woche mittwochs – zu übertragen. Diese Regelung galt nicht in den letzten zwei Runden, in denen alle Spiele zeitgleich ausgetragen werden mussten. Darüber hinaus durfte der ORF eine 45-minütige Zusammenfassung von den restlichen vier Partien pro Runde zeigen.

Modus 
In der Saison 2017/18 traten, wie in vergangenen Jahren, zehn Klubs in insgesamt 36 Runden gegeneinander an. Jede Mannschaft spielte somit jeweils zweimal zu Hause und auswärts gegen jede andere Mannschaft. Dieser Modus wurde in jener Saison zum letzten Mal angewandt.

Aufgrund der Europacup-Ergebnisse der österreichischen Mannschaften in der Saison 2016/17 belegte Österreich zum Ende der Saison den 15. Platz der UEFA-Fünfjahreswertung. Somit wurden über die Bundesliga und den ÖFB-Cup in der Saison 2017/18 zwei Startplätze für die Champions League und drei Startplätze für die Europa League ausgespielt. Der Meister und der Vize-Meister der Bundesliga waren an der Qualifikation zur UEFA Champions League teilnahmeberechtigt; der Cupsieger, der Dritte und der Vierte der Bundesliga spielten in der Qualifikation zur UEFA Europa League.

Der Letztplatzierte der höchsten Spielklasse, der Bundesliga, musste in der Relegation gegen den Drittplatzierten der Ersten Liga spielen.

Tabelle

Tabellenverlauf

Tabellenführer/-letzter

Spiele im Detail

Hinrunde

Rückrunde 

Legende: (S) = Strafstoß = Elfmeter; (ET) = Eigentor

Torschützenliste

Vorlagenliste

Erhaltene Karten

Spiele ohne Gegentor

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Spielstätten 
Die Spielstätten sind nach Kapazität der Stadien geordnet. Die Wiener Austria trägt ihre Heimspiele im Ernst-Happel-Stadion aus, da die Generali Arena bis 2018 modernisiert wird.

Mannschaftskader

Zweite Leistungsstufe – Erste Liga 

Die Erste Liga ist die zweithöchste Spielklasse im österreichischen Profifußball und wurde in der Saison 2017/18 zum 43. Mal ausgetragen.

Steiermark, Oberösterreich und Tirol stellten je zwei Mannschaften. Salzburg, Niederösterreich, Vorarlberg und Wien waren mit je einer Mannschaft vertreten. Das Burgenland und Kärnten stellten keine Mannschaft in der Ersten Liga 2017/18.

Wie in der Bundesliga gehörten die TV-Rechte dem Sender sky Deutschland AG, der jedes Spiel in voller Länge zeigen durfte. Die Ausstrahlung erfolgte über den Pay-TV-Kanal sky sport austria und im Rahmen einer Konferenzschaltung von vier Partien mit Spielbeginn um 18:30 Uhr. Ausnahme: Die letzten beiden Runden, in denen alle Spiele zeitgleich ausgetragen werden mussten. Auch durfte sich sky zusätzlich eine Partie aussuchen, die als „Topspiel der Runde“ als Einzelpartie am Freitag um 20:30 Uhr übertragen wurde. Der ORF hatte ebenfalls das Recht, das Topspiel der Runde live und in voller Länge zu übertragen. Dies erfolgte über den Sender ORF SPORT +.

Modus 
In der Saison 2017/18 traten wie in den letzten Jahren zehn Klubs in insgesamt 36 Runden gegeneinander an. Jede Mannschaft spielte jeweils zweimal zu Hause und zweimal auswärts gegen jede andere Mannschaft. Dieser Modus wurde in dieser Saison zum letzten Mal angewandt.

Der Meister und der Zweitplatzierte der Liga stiegen in die Bundesliga auf, der Drittplatzierte spielte gegen den Letzten der Bundesliga zwei Relegationspartien. Der Letztplatzierte sollte zunächst gegen einen von den Landesverbänden genannten Regionalligisten in einer Relegation antreten. Dies wurde am 13. April vom ÖFB-Präsidium geändert, sodass es keinen Absteiger in die Regionalligen gibt.

Tabelle 
Der FC Liefering konnte zwar Meister werden, war aber nicht berechtigt, in die Bundesliga aufzusteigen.

Tabellenverlauf

Tabellenführer/-letzter

Spiele im Detail

Hinrunde

Rückrunde 

Legende: (S) = Strafstoß = Elfmeter; (ET) = Eigentor

Torschützenliste

Vorlagenliste

Erhaltene Karten

Spiele ohne Gegentor

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Spielstätten 
Die Spielstätten sind nach Kapazität der Stadien geordnet.

Mannschaftskader

Dritte Leistungsstufe – Regionalliga

Modus 

Die Regionalligen Ost, West und Mitte bilden im österreichischen Fußball die dritte Leistungsstufe. Die Regionalliga Ost wird von den Vereinen des Wiener, Niederösterreichischen und Burgenländischen Fußballverbands gebildet. Die Regionalliga Mitte setzt sich aus Vereinen des Oberösterreichischen, Kärntner und Steirischen Fußballverbands zusammen. Die Regionalliga West bilden Vereine des Salzburger, Tiroler und Vorarlberger Fußballverbands.

In der Saison 2017/18 stiegen acht Regionalligisten fix auf, ein Neunter hätte gegen den Tabellenletzten der zweithöchsten Liga Relegation spielen müssen, diese wurde jedoch während der Saison verworfen. Aufgrund der Ligareform zur Saison 2018/19 werden in der neugegründeten 2. Liga 16 Mannschaften, davon maximal drei Amateurmannschaften, starten.

Regionalliga Ost

Regionalliga Mitte

Regionalliga West

Relegation 

Aufgrund der Ligareform zur Saison 2018/19 fanden in der Saison 2017/18 Relegationsspiele zwischen dem Letzten der Bundesliga und dem Dritten der Ersten Liga statt. Zudem hätte auch eine Relegation zwischen einem Regionalligisten und dem Letztplatzierten der Ersten Liga stattfinden sollen; diese wurde allerdings gestrichen.

!Tore
|| Pak (34.), Bajrami (70.)
|| Atanga (44.); Salihi (75.)
||
|}

Der SC Wiener Neustadt legte gegen das Ergebnis Protest ein.

Weblinks 
 Österreichische Bundesliga: Offizieller Internetauftritt 
 Österreichischer Fußball-Bund: Fußball online

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 2017/18
2017/18